Chuquibamba bezeichnet folgende Orte in Peru:

 Chuquibamba (Chachapoyas), Ort und gleichnamiger Distrikt in der Provinz Chachapoyas (Region Amazonas)
 Chuquibamba (Condesuyos), Hauptstadt der Provinz Condesuyos sowie gleichnamiger Distrikt (Region Arequipa)

Siehe auch:
 Territorialprälatur Chuquibamba, römisch-katholische Territorialprälatur mit Sitz in Camaná (Region Arequipa)